Бенцур () () словацьке — угорське прізвище. Відомі носії:

 Бенцур Дьюла (1844-1920) — видатний угорський живописець, представник стилю академізм (академічного романтизму).
 Бенцур Матей (1860-1928) — справжнє прізвище словацького письменника, драматурга та публіциста Мартина Кукучіна.

Див. також 
 Угорські прізвища

Угорські прізвища